

Codici 
 tdn – codice ISO 639-3 della lingua todao

Sport (Motociclismo)
 Trial delle Nazioni – Campionato mondiale di Trial per nazioni